Die Virtual Betfred World Snooker Championship war ein E-Sports-Turnier in dem Videospiel Snooker 19, das als Ersatz für die wegen der COVID-19-Pandemie verschobene Snookerweltmeisterschaft 2020 an deren ursprünglichen Termin (18. April bis 4. Mai) ausgetragen wurde. Es traten 16 Spieler an, die die Top 16 der Weltrangliste repräsentierten. Gespielt wurde auf PlayStation-4-Konsolen. Die Übertragung der Matches fand auf dem YouTube-Kanal und der Facebook-Seite von World Snooker Tour statt. Sieger wurde der Engländer Scott Edwards als Mark Selby.

Setzliste 
Die folgende Setzliste zeigt die „echten“ Spieler mit ihren zugeordneten Snooker-19-Spielern, die sie repräsentierten.

Turnierbaum

Einzelnachweise 

E-Sport-Wettbewerb
Snookerweltmeisterschaft
Snookerveranstaltung 2020